Assoumani ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Assoumani (* 1985), französischer Leichtathlet
 Azali Assoumani (* 1959), komorischer Politiker und von 1999 bis 2006 und seit 2016 erneut Präsident der Komoren
 Mansour Assoumani (* 1983), französischer Fußballspieler